Keyodhoo (Baa-atol), een eiland van het Raa-atol, Maldiven
 Keyodhoo (Vaavu-atol), een eiland van het Vaavu-atol, Maldiven